Maria Kastylijska (1401-1458) – królowa Aragonii, Sardynii, Korsyki oraz Neapolu, żona Alfonsa V Aragońskiego
 Maria Kastylijska (1482-1517) – królowa Portugalii, żona Manuela I Szczęśliwego